Tilden ist der Familienname folgender Personen:

 Barbara Tilden (* 1955), neuseeländische Hockeyspielerin 
 Bill Tilden (1893–1953), US-amerikanischer Tennisspieler
 Charles Tilden (1894–1968), US-amerikanischer Rugbyspieler 
 Daniel R. Tilden (1804–1890), US-amerikanischer Politiker
 Freeman Tilden (1883–1980), US-amerikanischer Journalist
 Jane Tilden (1910–2002), österreichische Schauspielerin
 Samuel J. Tilden (1814–1886), US-amerikanischer Politiker
 William A. Tilden (1842–1926), britischer Chemiker

Tilden ist der Name folgender Orte in den Vereinigten Staaten:
 Tilden (Alabama)
 Tilden (Illinois)
 Tilden (Indiana)
 Tilden (Kentucky)
 Tilden (Mississippi)
 Tilden (Nebraska)
 Tilden (North Dakota)
 Tilden (Texas)
 Tilden (West Virginia)
 Tilden (Wisconsin), Town(ship) im Chippewa County
 Tilden (Ort), im Chippewa County, Wisconsin
 Tilden Junction (Minnesota)
 Tilden Woods (Maryland)

Siehe auch:
 Tilde (Begriffsklärung)
 Tilden Township
 Tilden’s Extract